El término Ottone puede hacer referencia a:

Geografía 
 Ottone, municipio de Italia.

Personas 
 Antonio Ottone, guionista y director de cine argentino.
 Ottone Rosai, pintor italiano.
 Ernesto Ottone Ramírez, actor chileno.

Música 
 Ottone, ópera de Georg Friedrich Händel.
 Ottone in villa, ópera seria de Antonio Vivaldi.